Керавн (: молния, гром) — многозначное слово:

 Керавн (оружие) — молния Зевса, его главное оружие и основной атрибут
 Керавн (: поражающий громом) — эпитет Зевса

В эллинистическое время эпитет «Керавн» стал использоваться как прозвище правителей эллинистических государств, возникших из владений диадохов:
 Птолемей II Керавн
 Селевк III Керавн

См. также

Примечания